Хуан Ернандез има више значења:

 Хуан Ернандез (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хуан Ернандез (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хуан Ернандез (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хуан Ернандез (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хуан Ернандез, Ранчо ел Солитарио (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Хуан Ернандез (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику